Bols est un nom propre néerlandais qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1950-), écrivaine belge flamande ;
 Eric Bols (1904-1985), officier sud-africain de l'armée britannique ;
 , orateur carnavaliste allemand du carnaval de Cologne ;
  (1900-1973), homme politique allemand ;
  (1944-), patineur de vitesse néerlandais ;
  (1905-1957), footballeur australien ;
 Louis Bols (1867-1930), militaire et administrateur britannique ;
 Lucas Bols (1652-1719), distilleur néerlandais, fondateur de l’entreprise de distillation Bols ;
  (1961-), chimiste danois.

Société 
 Bols, fabricant néerlandais de liqueurs et marque de liqueur ;

Odonyme 
 Avenue Prudent Bols, avenue de la ville de Bruxelles, dans l’ancienne commune de Laeken.

Divers 
 , mas sur la commune espagnole de Perafita de la province de Barcelone et la comarque d'Osona, dans la communauté autonome de Catalogne.

Patronyme néerlandais